Akustyczna fala powierzchniowa – fala mechaniczna propagująca się wzdłuż powierzchni podłoża
 Fala powierzchniowa – rodzaj fali przyziemnej rozchodzącej się wzdłuż powierzchni Ziemi